Benjamin Pipes (1986) – pallavolista inglese
Cam Pipes (...) – cantante canadese
Daniel Pipes (1949) – giornalista, scrittore, commentatore politico, storico, politologo e docente universitario statunitense
Felix Pipes (1887–...) – tennista austriaco
Leah Pipes (1988) – attrice statunitense
Richard Pipes (1923-2018) – storico statunitense